
Molekulska formula -{C7H13N}- se može odnositi na:

 Pirolizidin
 Hinuklidin